Giovanni Bianchi può riferirsi ai seguenti personaggi:
Giovanni Antonio Bianchi (Lucca, 1686 – Roma, 1758), letterato e teologo
Giovanni Bianchi (Jano Planco, 1693-1775), medico italiano
Giovanni Bianchi (1758-1829), musicista
Giovanni Bianchi (1861-1917), colonnello
Giovanni Bianchi (1912-?), calciatore
Giovanni Bianchi (1918-2003), vescovo cattolico italiano
Giovanni Bianchi (1939-2017), politico
Giovanni Bianchi, tecnico del suono 
Giovanni Bianchi, baritono